Michel Souza da Silva ou simplesmente Michel (Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1986), é um ex-futebolista brasileiro que actuava como Atacante.

Ligações externas 
Perfil e estatísticas do jogador 

Naturais da cidade de São Paulo
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Futebolistas do Futebol Clube de Penafiel
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas do Al-Wakrah Sport Club